«Тараканище»:
 «Тараканище» — детская сказка в стихах Корнея Чуковского, 1921 год.
 «Тараканище» — рисованный мультфильм, Московская ф-ка совкино, СССР, 1927 год. Режиссёр — Александр Иванов.
 «Тараканище» — рисованный мультфильм, Союзмультфильм, СССР, 1963. Режиссёр — Владимир Полковников.